Појам Буковец може се односити на:

 Буковец (Селница), насељено место у општини Селница, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Буковец Зелински, насељено место у општини Свети Иван Зелина, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Буковец (Велике Лашче), насељено место у општини Веклики Буковец, Република Словенија
 Буковец (Словенска Бистрица), несељено место у општини Словенска Бистрица, Република Словенија 
 Буковец (Мијава), насељено место у округу Мијава, Тренчински крај, Словачка Република
 Буковец (Кошице-околина), насељено место у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република
 Буковец (Домажлице), насељено место у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Буковец (Фридек-Мистек), насељено место у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република

Види још 
 Буковац